Black Dub (muziekgroep), een internationale supergroep
 Black Dub (Isle of Man), een markant punt op het eiland Man en in de Snaefell Mountain Course